Serang (Amsterdam), een brug

Indonesische provincie Bantam
 Serang (stad), een stadsgemeente en administratieve hoofdstad van de provincie Bantam
 Serang (regentschap), een regentschap in de provincie Bantam
 Serang (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Serang in de provincie Bantam
 Station Serang, een spoorwegstation in Serang in de Indonesische provincie Bantam
Indonesische provincie Midden-Java
 Serang (Bawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Serang (Cipari), een plaats in het regentschap Cilacap, in de provincie Midden-Java
 Serang (Kejajar), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Serang (Petarukan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
Indonesische provincie West-Java
 Serang (Cikarang Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java
 Serang (Cimalaka), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
 Serang (Klangenan), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java
 Serang (Taraju), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java